Urszula Radwańska ha battuto in finale Madison Brengle 2-6, 6-3, 6-0

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Torneo di Wimbledon 2007